Пражская Лорета или просто Лорета () — комплекс исторических построек в Праге на восточной стороне 
Лоретанской площади в Градчанах.

Комплекс Пражской Лореты включает в себя:
 Капелла св. Анны
 Капелла св. Франциска Падуанского
 Капелла св. Иосифа
 Костёл Рождества Господня ()
 Капелла св. Креста 
 Капелла Антония Падуанского 
 Капелла Девы Марии Скорбящей 
 Фонтан со скульптурной группой Вознесения Девы Марии
 Фонтан со скульптурной группой Воскресения Господня
 Святая Хижина Девы Марии Лоретанской

История Лореты 

В 1626 году благочестивая дама Катержина из рода Лобковицев пожелала создать в Праге копию святой хижины Девы Марии в итальянском городе Лорето. Рядом с хижиной был заложен костёл, который освятили  25 марта 1631 года. Считается, что при строительстве хижины было использовано несколько кирпичей и балок, привезённых из хижины в итальянском Лорето. Хижина была украшена фресками и статуями ветхозаветных пророков и сценами из жизни Девы Марии Лоретанской.

Святыня стала центром паломничества, что обусловило расширение комплекса строений. В 1730-е гг. под руководством Криштофа и Килиана Игнаца Динценхофера Святая хижина была украшена фасадом в архитектурном стиле барокко.

Мелодичный перезвон с часовой башни костёла Лореты впервые раздался 15 августа 1695 года, и в настоящее время его можно услышать каждый час. Колокольная композиция была составлена в 1694 году часовщиком Петером Нойманном из тридцати колоколов и колокольчиков, отлитых в Амстердаме.

Вероятно, уже в середине XVIII века сложилась Лоретская сокровищница - хранилище драгоценных предметов и различных значимых культурно-исторических артефактов. В XIX-XX веках сокровищница пережила серию конфискаций. Лишь в 1882 году была проведена опись и частичная реставрация хранившихся в сокровищнице предметов. В настоящее время Пражская Лорета является одним из наиболее привлекательных музеев столицы Чехии.

Источники 
 Zap Karel Vladislav. Popis královského hradu, hlavního chrámu u sv. Víta a všech jiných kostelův a světských stavení na Hradčanech v Praze. Praha : Kober, 1868.
 Ян Дивиш. Пражская Лорета. Прага, Музей столицы, 1987.

Ссылки 
 Пражская Лорета. История, архитектура, сокровища 

Места паломничества
Лорета
Католические храмы Чехии